Die Challenge League 2019/20 ist die 122. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. An der Challenge League nehmen zehn Mannschaften teil. Sie beginnt am 19. Juli 2019  und endet voraussichtlich am 20. Mai 2020 mit dem 36. Spieltag. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 23. Januar 2020 wird sie durch eine Winterpause unterbrochen. Vom 28. Februar bis zum 19. Juni war der Ligabetrieb aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgesetzt.

Aufsteiger waren der FC Lausanne-Sport und der FC Vaduz, welcher sich in der Barrage gegen den FC Thun durchsetzen konnte. Da die Promotion League-Saison abgebrochen wurde, gab es keinen Absteiger.

Modus 

Die Challenge League wird zum achten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Es treten zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolviert so jedes Team 36 Spiele. Der Erstplatzierte steigt Ende Saison in die Super League auf, der Letztplatzierte in die Promotion League ab. Der Zweitplatzierte spielt gegen den Neuntplatzierten der Super League eine Barrage um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Da die Promotion League 2019/20 am 30. April 2020 abgebrochen wurde, gibt es keinen Aufsteiger aus der Promotion League und somit auch keinen Absteiger aus der Challenge League.

Statistiken

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer

Tabellenletzter

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Mannschaften 
In der Saison 2019/20 bilden die zehn folgenden Vereine die Challenge League:

Trainerwechsel

Stadien und Zuschauer

Einzelnachweise 

201920
Fußballsaison 2019/20